Xiangcheng ist ein in China häufiger Ortsname, u. a.:

 Xiangcheng (Gao’an) (相城镇), Großgemeinde der Stadt Gao’an in der Provinz Jiangxi;
 Xiangcheng (Lanling) (向城镇), Großgemeinde des Kreises Lanling in der Provinz Shandong;
 Xiangcheng (Suzhou) (相城区), Stadtbezirk der Stadt Suzhou in der Provinz Jiangsu;
 Xiangcheng (Xiangyang) (襄城区), Stadtbezirk der Stadt Xiangyang (früher: Xiangfan) in der Provinz Hubei;
 Xiangcheng (Xiangyun) (祥城镇), Großgemeinde des Kreises Xiangyun im Autonomen Bezirk Dali der Bai, Provinz Yunnan;
 Xiangcheng (Xuchang) (襄城县), Kreis der bezirksfreien Stadt Xuchang in der Provinz Henan;
 Xiangcheng (Zhangzhou) (芗城区), Stadtbezirk der Stadt Zhangzhou in der Provinz Fujian;
 Xiangcheng (Zhoukou) (项城市), kreisfreie Stadt im Verwaltungsgebiet der bezirksfreien Stadt Zhoukou, Provinz Henan;
 Xiangcheng (Zoucheng) (香城镇), Großgemeinde der Stadt Zoucheng in der chinesischen Provinz Shandong;
 der chinesische Name (乡城县) für den Kreis Qagchêng im Autonomen Bezirk Garzê der Tibeter in der chinesischen Provinz Sichuan.